Шіло (івр. שִׁילֹה‎, лат. Silo) — місто, згадане у Старому Завіті.
 Андре Шіло (фр. André Chilo; 5 липня 1898 Бордо — 3 листопада 1982 Баркюс) — французький регбіст.

Див. також 
 Шило (значення)